Der Name Basilika des Allerheiligsten Sakraments bezieht sich auf verschiedene Bauwerke:
 Basilika des Allerheiligsten Sakraments (Buenos Aires) in Argentinien
 Basilika des Allerheiligsten Sakraments (Colonia del Sacramento) in Uruguay
siehe auch: Basilika zum Heiligen Sakrament in Belgien